Conches è nome comune a una serie di località francesi.

Conches-sur-Gondoire, nel dipartimento della Senna e Marna;
Conches-en-Ouche nel dipartimento dell'Eure;
Les Conches, quartiere di Longeville-sur-Mer;
Les Conches, quartiere di Auxerre;
Conques, in occitano Conches, nel dipartimento dell'Aveyron.

Pagine correlate 
 Conche